

Hiszpania 
 Las Palmas (także jako Las Palmas de Gran Canaria), największe miasto i stolica Wysp Kanaryjskich
 UD Las Palmas, klub sportowy z Las Palmas
 CV Las Palmas, klub siatkarski z Las Palmas
 Port Las Palmas, port morski w Las Palmas
 Uniwersytet Las Palmas, uniwersytet znajdujący się w Las Palmas
 Karnawał w Las Palmas, karnawał odbywający się w Las Palmas
 Las Palmas, prowincja w regionie Wyspy Kanaryjskie, ze stolicą w Las Palmas

Pozostałe 
 Las Palmas (Teksas), jednostka osadnicza w Teksasie, USA